Сазавка може бити:

 Сазавка (река), река у Чешкој, притока реке Сазаве
 Сазавка (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република